Mentougou (kinesiska: 门头沟) är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Peking, i den norra delen av landet, omkring 27 kilometer väster om stadskärnan.

Runt Mentougou är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Haidian,  km öster om Mentougou. Trakten runt Mentougou består till största delen av jordbruksmark. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Peking

WP:Projekt Kina